Haroche:
 Raphaël Haroche (* 1975, Boulogne-Billancourt, Paryż), francuski piosenkarz
 Serge Haroche (* 1944, Casablanca), francuski fizyk
 Gilles Haroche (* 1951, Casablanca), francuski fizyk